CYW est un code qui peut faire référence à :
 Clay Center Municipal Airport, dans le Comté de Clay, au Kansas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code